Закари Дејвид Александер Ефрон (; Сан Луис Обиспо, 18. октобар 1987) је амерички глумац и певач. Професионално се почео бавити глумом почетком 2000-их, а истакнуо се крајем 2000-их са својом главном улогом Троја Болтона у трилогији Средњошколски мјузикл (2006–2008). Током овог времена, глумио је и у мјузикл филму Лак за косу (2007) и хумористичком филму Поново 17 (2009). Ефрон је од тада глумио у филмовима Нова година у Њујорку (2011), Заувек твој (2012), Пискарало (2012), Лоше комшије (2014), Декица пуштен са ланца (2016), Чувари плаже (2017) и Величанствени шоумен (2017). Глумио је Теда Бандија у филму Крајње поремећен, шокантно окрутан и зао (2019).

Филмографија

Филм 

|-
| 2003. || || -{Melinda's World}- || Стјуарт Васер ||
|-
| 2005. || Шампионски дух || -{The Derby Stallion}- || Патрик Макардл ||
|-
| 2007. || Лак за косу || -{Hairspray}- || Линк Ларкин ||
|-
| 2008. || Средњошколски мјузикл 3: Матуранти || -{High School Musical 3: Senior Year}- || Трој Болтон ||
|-
| 2008. || Ја и Орсон Велс || -{Me and Orson Welles}- || Ричард Самјуелс ||
|-
| 2009. || Поново 17 || -{17 Again}- || Мајк О’Донел ||
|-
| 2010. || Чарли Сент Клауд || -{Charlie St. Cloud}- || Чарли Сент Клауд ||
|-
| 2011. || Нова година у Њујорку || -{New Year's Eve}- || Пол ||
|-
| 2012. || По сваку цену || -{At Any Price}- || Дин Випл ||
|-
| 2012. || Уметничке слободе || -{Liberal Arts}- || Нат ||
|-
| 2012. || Лоракс || -{The Lorax}- || Тед Вигинс (глас) ||
|-
| 2012. || Пискарало || -{The Paperboy}- || Џен Џенсен ||
|-
| 2013. || Паркленд || -{Parkland}- || др Чарлс Џејмс „Џим” Карико ||
|-
| 2014. || Лоше комшије || -{Neighbors}- || Теди Сандерс ||
|-
| 2014. || Да ли смо ми у шеми? || -{That Awkward Moment}- || Џејсон || такође извршни продуцент
|-
| 2015. || || -{We Are Your Friends}- || Кол Картер ||
|-
| 2016. || Декица пуштен са ланца || -{Dirty Grandpa}- || Џејсон Кели ||
|-
| 2016. || Фрка на венчању || -{Mike and Dave Need Wedding Dates}- || Дејв Стенгл ||
|-
| 2016. || Лоше комшије 2 || -{Neighbors 2: Sorority Rising}- || Теди Сандерс ||
|-
| 2017. || Чувари плаже || -{Baywatch}- || Мет Броди ||
|-
| 2017. || || -{The Disaster Artist}- || Ден Џанџигијан / Крис-Р ||
|-
| 2017. || Величанствени шоумен || -{The Greatest Showman}- || Филип Калајл ||
|-
| 2019. || Битанга с плаже || -{The Beach Bum}- || Фликер ||
|-
| 2019. || Крајње поремећен, шокантно окрутан и зао || -{Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile}- || Тед Банди || такође извршни продуцент
|-
| 2020. || Скуби-Ду! || -{Scoob!}- || Фред Џоунс (глас) ||
|-
| 2021. || || -{Save Ralph}- || зец (глас) || кратки филм
|-
| 2022. || Потпаљивачица || -{Firestarter}- || Ендру „Енди” Макги || 
|-
|}

Телевизија 

|-
| 2002. || Свемирски брод Свитац || -{Firefly}- || млади Сајмон Там || епизода: „Сигурност”
|-
| 2003. || || -{The Big Wide World of Carl Laemke}- || Пит Лемк || телевизијски филм
|-
| 2003. || Ургентни центар || -{ER}- || Боби Невил || епизода: „Драга Аби”
|-
| 2004. || || -{Miracle Run}- || Стивен Морган || телевизијски филм
|-
| 2004. || || -{Triple Play}- || Хари Фулер || телевизијски филм
|-
| 2004–2005. || || -{Summerland}- || Камерон Бејл || 16 епизода
|-
| 2005. || Истражитељи из Мајамија || -{CSI: Miami}- || Сет Досон || епизода: „Секс и таксе”
|-
| 2006. || || -{Heist}- || достављач пице || епизода: „Пилот”
|-
| 2006. || Средњошколски мјузикл || -{High School Musical}- || Трој Болтон || телевизијски филм
|-
| 2006. || || -{If You Lived Here, You'd Be Home Now}- || Коди || телевизијски филм
|-
| 2006. || Морнарички истражитељи || -{NCIS}- || Данијел Остин || епизода: „Обмана”
|-
| 2006. || || -{The Replacements}- || Дејви Ханкерхов (глас) || епизода: „Дејви Ханкерхов/Оцењено”
|-
| 2006. || Угодни живот Зека и Кодија || -{The Suite Life of Zack & Cody}- || Тревор || епизода: „Чудни парови”
|-
| 2007. || Средњошколски мјузикл 2 || -{High School Musical 2}- || Трој Болтон || телевизијски филм
|-
| 2009. || Свита || -{Entourage}- || себе || епизода: „Сигурносни гаћице”
|-
| 2009–2016. || || -{Robot Chicken}- || разне улоге (глас) || 5 епизода
|-
| 2019. || || -{Human Discoveries}- || Гари (глас) || главна улога
|-
| 2020. || || -{Down to Earth with Zac Efron}- || себе ||
|-
|}

Референце

Спољашње везе 

Рођени 1987.
Биографије живих особа
Амерички глумци
Амерички певачи